Detta är en lista över HV71-spelare som blivit draftade av något NHL-lag.

Draftval
Listan är komplett till och med säsongen 2008/2009

|

Förklaringar
Nat - Nationalitet
Pos - Position
D - Försvarare
LW - Vänsterytter
RW - Högerytter
C - Center
W - Ytterforward
FW - Forward
Draft - Draftår
Rnd - Draftrunda
Val - Totala valet

Se även
Lista över spelare i HV71

Källor
NHL-draftade - HV71:s hemsida

Listor över ishockeyspelare